Carinina är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Ambrosius Arnold Willem Hubrecht 1885. Enligt Catalogue of Life ingår Carinina i familjen Tubulanidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Palaeonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Carinina